Milca Gili es una modelo, panelista y empresaria nacida el 31 de diciembre de 1983 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina, que actualmente alterna residencia en Milano, Italia y Buenos Aires. Su espléndida figura, elogiada ampliamente por combinar largas piernas y un plano abdomen de abdominales marcados (coronada además por un rostro de belleza exótica y ojos claros), le abrió las puertas del mundo del modelaje, accediendo a las páginas de las revistas de moda -promocionando diversas firmas como Fila, Diesel, o Cavalli- sino también desempeñándose como modelo de pasarela.

Inicios y experiencia en Italia

Habiendo iniciado su carrera en el modelaje a los 18 años, en la Agencia de Ricardo Piñeiro, fue a muy temprana edad que se marchó a Italia para acceder a mejores oportunidades laborales. Paradójicamente, no fue su éxito en el mercado italiano -donde, sin descollar, llegó a ser reconocida por ser "la mejor amiga" de Belén Rodríguez (con quién emprendió la aventura y compartió departamento, y que sí alcanzó el estatus de "estrella")- lo que la convirtió en una celebridad en su tierra natal, sino los episodios relacionados con la prensa rosa.

Notoriedad en su país como figura mediática

Al regresar a vivir en Buenos Aires, comenzó a ser mencionada en diversos medios como pareja de diversas personalidades famosas de Argentina (cómo el futbolista uruguayo de River Plate, Rodrigo Mora), los cantantes Emanuel Ortega y Coti Sorokin, o incluso apuntada como la "tercera en discordia" en la relación entre el tenista argentino Pico Mónaco y la modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain. Ella sólo reconoció abiertamente un romance de cinco años con el cantante argentino Luciano Pereyra, hablando en diversos medios nacionales al respecto, oscilando entre la nostalgia y el rencor, con denuncias de malos tratos por parte de él, o insinuando que él desearía volver a tenerla.

Ocupaciones alternativas al modelaje

Terminaría siendo requerida como panelista habitual de varios programas televisivos nacionales, habiendo redituado sus apariciones previas en entrevistas televisivas, sumado a su estilo a veces sin filtro, como cuándo cuestionó la sexualidad de la cantante argentina Lali Espósito o se viralizó una entrevista en la que se refería jocosamente a la calidad de la educación pública argentina. También fue muy comentado el particular método de promocionar los alquileres de su emprendimiento personal, la inmobiliaria Gili Propiedades, ya que en las redes sociales de Milca se publican videos donde la misma Gili hace videos cortos al estilo de un tour por propiedades extremadamente lujosas, mientras desfila vestida de gala, con producción cinematográfica. Esta inmobiliaria es uno de los mayores orgullos de Milca, sustentada con los ahorros obtenidos en su etapa europea, y con la que ha conseguido contratos para arrendar departamentos a diversas personalidades, especialmente deportistas y famosos como Silvina Luna o Rocío Guirao Díaz.

Actualidad y datos no tan difundidos sobre su persona

Milca ha reconocido haber superado un tratamiento contra el cáncer-comentando que esa fue una de las principales razones para poner un parate en su carrera y volver a la Argentina- y, además, tiene una fundación benéfica con sede en Italia para recolectar donaciones para niños pobres de Argentina. En su etapa actual, está intentando convertirse en escritora, habiendo publicado artículos de opinión y entrevistas en diversas revistas y difundiendo relatos de su autoría en sus redes sociales, con la idea de plasmar su vida en un libro. A finales de 2021, retomó su carrera como modelo, protagonizando diversas campañas de lencería y trajes de baño.

Referencias 

Nicoleños
Modelos femeninas de Argentina
Modelos de la provincia de Buenos Aires

Enlaces externos 
 Perfil personal y oficial en Instagram
 Perfil personal y oficial en Twitter
 Perfil personal y oficial en TikTok